Stictis är ett släkte av lavar som beskrevs av Christiaan Hendrik Persoon. Stictis ingår i familjen Stictidaceae, ordningen Ostropales, klassen Lecanoromycetes, divisionen sporsäcksvampar och riket svampar. 

Kladogram enligt Dyntaxa:

Källor

Externa länkar

Bildgalleri 

Sporsäcksvampar
Stictis